Purcărete:
 Purcărete (Pórkerec), o localitate în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România
 Nume de familie
 Silviu Purcărete (* 1950, București), un regizor teatral român

Vezi și 
 Purcari (dezambiguizare)
 Purcăreață
 Râul Purcăreața
 Purcăreț, Purcărețu (Pórkerec)
 Purcăreți (Sebes-Purkerec)
 Purcăreni (dezambiguizare) (Pürkerec)

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania